Bortoluzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Bortoluzzi (1905–1995), italienischer Tänzer, Choreograf und Bühnenbildner
 Jérôme Bortoluzzi (* 1982), französischer Hammerwerfer
 Marinella Bortoluzzi (* 1939), italienische Hochspringerin
 Paolo Bortoluzzi (1938–1993),  italienischer Tänzer
 Toni Bortoluzzi (* 1947), Schweizer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Bortolussi